Ronneberger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ronneberger (1913–1999), deutscher Jurist und Sozialwissenschaftler
 Klaus Ronneberger (* 1950), deutscher Stadtsoziologe